Łuczynów peut désigner en Pologne :

dans la voïvodie de Mazovie
 Łuczynów, village du powiat de Kozienice
 Łuczynów, village du powiat de Zwoleń